la classe S (sous-marin) peut faire référence à:
 la , une classe de sous-marins britanniques lancés avant la Première Guerre mondiale et transférés à la Regia Marina ;
 la , une classe de sous-marins britanniques lancés dans les années 1930 ;
 la classe S, une classe de sous-marins de la Regia Marina, composée de U-Boote allemands de Type VII-C.
 la , une classe de sous-marins lancés par l'United States Navy à la fin de la Première Guerre mondiale ;
 la classe S, ou Classe Srednyaïa, une classe de sous-marins de la marine soviétique lancés durant la Seconde Guerre mondiale.